Daft ist der Familienname folgender Personen:

 Leo Daft (1843–1922), aus England stammender Hochschullehrer und Pionier auf dem Gebiet des elektrischen Antriebs von Schienenfahrzeugen
 Harry Daft (1866–1945), Fußballspieler

Siehe auch:
 Daft Punk